Выпускник года () — это ежегодная баскетбольная награда, вручаемая лучшему выпускнику, учащемуся четвёртого курса, 1-го дивизиона национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Эта награда была учреждена некоммерческой организацией Premier Sports Management и впервые вручена Шейну Баттье из университета Дьюка в сезоне 2000/01 годов. Чаще других победителями в этой номинации становились игроки университета Западной Виргинии, университета Дьюка и университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (по 2 раза). Действующим обладателем этого трофея является Люк Мэй из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 

Баскетбольные награды NCAA‎